Le sigle CACIB peut désigner :

 Crédit agricole Corporate and Investment Bank, également appelée CA-CIB ou Crédit Agricole CIB, une banque,
 Certificat d'aptitude de champion international, dans un concours canin ou félin,
Sigle de 5 caractères